Lijst van gemeentelijke monumenten in Afferden (Gelderland)
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Afferden (Limburg)